Жамбын Дашдондог (; 1941 — 9 июня 2017) — монгольский детский , , , . Заслуженный деятель культуры Монголии. Лауреат Государственной премии Монголии.

Биография 
Родился в сомоне Бурэгхангай (ныне аймака Булган, Монголия). В 1958—1963 годах изучал филологию в Государственном университете Монголии.

Работал вторым секретарём Революционного комитета молодежи Булганского аймака.

Ответственный секретарь детского журнала «Залуу үе». Редактор газеты «Залуучуудын үнэн» («Молодежная правда»), затем газеты «Пионерийн үнэн» («Пионерская правда»).

Был председателем Совета по детской литературе Монголии, редактором детской киностудии, затем руководителем монгольского радио.

Редактировал газету «Би Би Би».

Работал руководителем Детского культурного фонда Монголии.

Творчество 
Автор более 100 книг для детей и юношества.

Избранные произведения 
Проза
 «Аав, ээж, би»,
 «Морьтой үлгэр»,
 «Чулуун домог»,
 «Өргөө»,
 «Гурван марал»
Поэзия
 Таван зүс
 Арав гэж юу вэ?
 Өрөөнд тагтаа орж ирлээ
 Маргааш түргэн болоосой
 Шинэ зуун айсуй
 Хүүхэд бол цэцэг
 Шинэ өглөө
 Сайн байна уу
 Түүдэг гал
 Тавтай нойрсоорой
 Баяртай

Ссылки 
 ХҮҮХДИЙН ЗОХИОЛЧ Ж.ДАШДОНДОГ ТААЛАЛ ТӨГСЧЭЭ

Биография 
Лауреаты Государственной премии Монголии
Заслуженные деятели культуры Монголии
Монгольские писатели
Детские писатели Монголии
Монгольские поэты
Детские поэты